«Неистовый» () — американский триллер режиссёра Деррика Борте с Расселом Кроу в главной роли. В фильме также снялись Джимми Симпсон, Карен Писториус и Гэбриел Бейтман. В США фильм вышел на экраны 21 августа 2020 года, в России — 6 августа 2020 года.

Сюжет 
За день до основных событий неуравновешенный мужчина ночью проникает в дом бывшей жены и её любовника, и убивает их. Затем он поджигает дом и уезжает.

Рейчел — недавно разведённая женщина, живущая вместе с сыном Кайлом, своим младшим братом Фредом и его девушкой Мэри. С утра героиня попадает в многочисленные пробки по пути на работу, попутно подвозя сына в школу. Она сообщает по телефону своей клиентке, что опаздывает, на что та увольняет Рейчел.

Чтобы Кайл успел в школу, Рейчел сворачивает на другое шоссе и сигналит серому пикапу, который остановился посередине дороги и не поехал, даже когда загорелся зелёный свет светофора. Выругавшись на водителя, Рейчел объезжает машину. Через некоторое время водитель того самого пикапа догоняет их, и, попросив прощения у Рейчел, просит взаимно извиниться за грубость, однако она в категоричной форме отказывает ему. Тогда водитель угрожает ей, что вскоре она пожалеет о своём решении. Женщина довозит сына до школы и звонит своему другу и по совместительству адвокату Энди с предложением вместе пообедать и обсудить новый судебный иск со стороны бывшего мужа Рейчел. Затем она едет на заправку, однако, зайдя в магазин, видит на улице того самого мужчину, который угрожал ей ранее. Один из клиентов заправки предлагает проводить её до машины, запомнить номер его автомобиля и в случае чего вызвать полицию. Однако водитель неожиданно сбивает парня и начинает преследовать Рейчел. Оторвавшись от него, Рейчел обнаруживает, что мужчина украл её телефон.

В это время водитель пикапа приходит на назначенный обед Рейчел с Энди и представляется Томом Купером — её «давним другом». Он звонит Рейчел на телефон, оставленный им в её машине, и раскрывает свой план преподать «пару смертельных уроков», чтобы научить её искренне просить прощения. Затем он убивает Энди на глазах посетителей кафе. Рейчел в слезах приносит извинения Тому, однако он не принимает их и требует выбрать дальнейшую жертву. Рейчел выбирает Дебору Хэскелл — клиентку, из-за которой она лишилась работы. Вместо этого Том едет к ним домой, убивает Мэри и нападает на Фреда. Затем в доме появляется вызванная Рейчел полиция, которая ранит Тома, на что тот поджигает Фреда и сбегает.

Купер по телефону сообщает Рейчел о смерти брата и о намерении убить её сына. Рейчел едет в школу, забирает Кайла с занятий и уезжает с ним за город. Кайл заявляет матери, что местоположение Купера можно определить с помощью планшета. Отследив путь, они понимают, что он едет перед ними на минивэне соседки Рози. Преследуя Рейчел, Том устраивает массовые аварии на шоссе. Рейчел сворачивает в посёлок, где живёт её мать, пользуясь тем, что путь к ней извилистый, и Том временно теряет их след.

По приезде Кайл прячется в доме, а Рейчел ожидает Купера. Том находит дом, но оказывается протаранен боковым ударом другой машины, в которую пересела героиня. Уцелевший в аварии Купер избивает Рейчел и идёт в дом искать её сына. Он обнаруживает Кайла в шкафу и пытается задушить его проводом. Рейчел атакует Тома, вонзая ножницы ему в глаз, и тем самым убивает его. Прибывшая полиция сообщает им, что Фред выжил после нападения. Рейчел с Кайлом едут к нему в больницу и на перекрёстке их подрезает автомобиль. На этот раз Рейчел сдерживается от подачи звукового сигнала, на что сын говорит ей: «Правильный выбор». Они уезжают.

В ролях 
 Рассел Кроу — мужчина, Том Купер
 Джимми Симпсон — Энди
 Карен Писториус — Рэйчел
 Гэбриел Бейтман — Кайл
 Остин П. Маккензи — Фред
 Майкл Пападжон — полицейский
 Энн Мари Лейтон — Дебора Хэскелл
 Люси Фауст — Рози
 Сильвия Грэйс Крим — учительница

Производство 
Производство картины началось в середине 2019 года в Кеннере, а также происходило в Новом Орлеане.

Большая часть фильма была снята за одну пятницу, в дневной час пик, на автостраде Monash Freeway в Австралии.

Маркетинг 
Первый официальный трейлер фильма был опубликован в интернете компанией Solstice Studios 12 мая 2020 года. Локализованный трейлер картины появился в сети 6 июля 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика Hollywood Reporter

Фильмы-триллеры США
Фильмы США 2020 года
Фильмы на английском языке